Gli Incheon ET Land Elephants sono una società cestistica avente sede a Incheon, nella Corea del Sud. Fondati nel 1997 nel corso della loro storia hanno utilizzato diverse denominazioni: Incheon Daewoo Zeus, Incheon Shinsegi Bigs, Incheon SK Bigs, Incheon ET Land Black Slamer. Dal 2009 hanno assunto la denominazione attuale. Giocano nel campionato sudcoreano.

Cestisti 

Brandon Brown 2017-
Eric Thompson 2020-2021

Allenatori

Collegamenti esterni